«ЗДАНИЕ КИМЭП, ПАМЯТНИК ИСТОРИИ И АРХИТЕКТУРЫ»

История и Описание 

Здание института расположено в юго-восточной части города Алматы в квадрате улиц Абая — Сатпаева и Пушкина — Достык, на территории бывшей высшей партийной школы ЦК Компартии Казахстана. Институт находится рядом с Площадью Абая, рядом расположены такие достопримечательности, как гостиница «Казахстан» и памятник Абаю Кунанбаеву.
Здание КИМЭП состоит из 2 корпусов.
Корпус N1 был построен в 1954 году, Корпус N2 в 1978 году.
Здание Корпуса N1 — 4-х этажное, имеет Г- образную форму, но угловые части здания 5-и этажные из-за рельефного перепада. Угловая лоджия, которая выполнена на три верхних этажа, имеет полуциркульные арки, основания которых опираются на три мощных квадратного сечения столбца и пилоны на флангах. Угловая лоджия имеет решающее значение и создает архитектурную выразительность здания.
Высокий цоколь со стенами, расшитыми крупными рустами темно-синего окраса, возведен на двух нижних этажах. Оси фасадов обозначены небольшими башенками, между которыми имеется ажурный металлический парапет. Планировка здания — коридорного типа. Здание построено из кирпича, и с побелкой в серый цвет. Детали здания в интерьере — гипсовые, на фасадах — цементные, — литые и белого цвета. Венком здания является небольшая четырехгранная башня с бельведером, оформленная люкарнами с картушами, модульонами и тягами, где верхний ярус башни и венчающий ее шпиль — многогранные в основании.
Здание Корпуса N2 имеет Г-образную форму и переход над аркой внутри дворового проезда, соединяющий два корпуса вместе. Корпус состоит из двух павильонов: северный трехэтажный и западный, имеющий дополнительный полуэтаж за счет рельефного перепада. Главной и выразительной частью павильонов является фасады — эркеры. На северном фасаде находятся неглубокие эркеры для рекреации, на западном фасаде эркеры со значительным выносом из-за аудиторий, которые находятся в них. На втором этаже проходит широкая лоджия, затеняющая цоколь здания. Окна корпуса — прямоугольные, на эркерах — ленточные и сплошные. Планировка здания — коридорного типа. Здание общежития пристроено к западному павильону корпуса. Стены корпуса железобетонные, выкрашенные в белый цвет. В отделке здания использованы природные и искусственные материалы — гранит, дерево, цветной заменитель «под гранит».
На территории КИМЭП расположены три учебных корпуса, спортивная площадка, общежитие, разбиты аллеи и клумбы.

Авторы проекта 
Корпус № 1 — Архитекторы Ким-Досена и Д. Мельникова.
Корпус № 2 — Архитекторы Б. Воронина, конструкторы Н. Никоновой, Г. Белоусовой и Э. Озолиной.

Литература 
1.	Издание «Онер»2003 г.:"СВОД памятников истории и культуры города Алматы"
2.	Алматы. Архитектурные хроники. Е. К. Ауэзов, Н. П. Чулакова. Алматы. 2010
3.	Путеводитель Алматы. Е. К. Ауэзов, О. Г. Лютерович, Б. К. Оразымбетова, С. К. Кулбашева. Алматы. 2009
4.	100 впечатлений об Алматы. Автор-составитель: Т. М. Гуржий / Алматы, 2016 г.-256стр
5.	Официальный сайт КИМЭП https://www.kimep.kz/discover/

Ссылки 
1.	Издание «Онер»2003 г.:"СВОД памятников истории и культуры города Алматы"
2.	Алматы. Архитектурные хроники. Е. К. Ауэзов, Н. П. Чулакова. Алматы. 2010
3.	Путеводитель Алматы. Е. К. Ауэзов, О. Г. Лютерович, Б. К. Оразымбетова, С. К. Кулбашева. Алматы. 2009
4.	100 впечатлений об Алматы. Автор-составитель: Т. М. Гуржий / Алматы, 2016 г.-256стр
5.	Официальный сайт КИМЭП https://www.kimep.kz/discover/ 

Здания и сооружения Алма-Аты